The Essential Bob Dylan — музична збірка американського автора-виконавця пісень Боба Ділана, видана 31 жовтня 2000 року лейблом Columbia. Альбом став платиновим у США, Великій Британії та Австралії, а у Норвегії — золотим.

Список пісень

Стандартна версія

Британське та австралійське видання

Версія 2010 року

Версія 2014 року

Посилання 
 «The Essential Bob Dylan»  на офіційному сайті Боба Ділана;
 «The Essential Bob Dylan»  на Discogs

Примітки 

Альбоми Боба Ділана
Англомовні музичні альбоми
Альбоми, спродюсовані Даніелем Лануа
Альбоми Columbia Records
Платинові музичні альбоми